Верхняя Тулымка — река в России, протекает в Красновишерском районе Пермского края. Устье реки находится в 130 км по правому берегу реки Язьва. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки находится на отрогах Северного Урала в урочище Коншинские Поляны в 9 км к северо-востоку от посёлка Северный Колчим. Течёт на юг среди холмов, покрытых таёжным лесом. Течение имеет горный характер. Всё течение проходит по ненаселённой местности.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100005058
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100505
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Красновишерского района
Притоки Язьвы